Chengzhong bezeichnet:

den Stadtbezirk Chengzhong (城中区) der bezirksfreien Stadt Liuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China, siehe Chengzhong (Liuzhou)
den Stadtbezirk Chengzhong (城中区) der bezirksfreien Stadt Xining in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Chengzhong (Xining)
die Großgemeinde Chengzhong (城中镇) im Kreis Ningming im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China, siehe Chengzhong (Ningming)
das Straßenviertel Chengzhong (城中街道) im Stadtbezirk Chengzhong im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China, siehe Chengzhong (Chengzhong)
das Straßenviertel Chengzhong (城中街道) im Stadtbezirk Hailing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Chengzhong (Hailing)
das Straßenviertel Chengzhong (城中街道) im Stadtbezirk Hecheng in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Chengzhong (Hecheng)
das Straßenviertel Chengzhong (城中街道) im Kreis Rudong in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Chengzhong (Rudong)
das Straßenviertel Chengzhong (城中街道) der kreisfreien Stadt Sihui in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Chengzhong (Sihui)
das Straßenviertel Chengzhong (城中街道) im Stadtbezirk Wanxiu im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China, siehe Chengzhong (Wanxiu)
das Straßenviertel Chengzhong (城中街道) im Stadtbezirk Wucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Chengzhong (Wucheng)
das Straßenviertel Chengzhong (城中街道) der kreisfreien Stadt Yingcheng in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Chengzhong (Yingcheng)